Мария Каталина Пруденсия Роман де Берроа Охея (; 28 февраля 1849, Тринидад (Куба) — 23 ноября 1911) — кубинская пианистка, , . Первая кубинская женщина- на Кубе.

Биография 
Обучалась музыке у местных учителей, освоила несколько инструментов: кроме фортепиано, играла на гитаре, скрипке, арфе, флейте, виолончели, кларнете, органе, который был её любимым музыкальным инструментом.

Служила органистом в церкви Святого Франциска Ассизского и хоровым дирижёром в церкви Святой Троицы.

Руководила музыкальной академией в Тринидаде, преподавала студентам.

По данным латиноамериканского информационного агентства Prensa Latina К. Берроа была первой женщиной в музыкальной истории Кубы, которая руководила оркестром. Давала концерты.

В «Словаре известных женщин кубинской музыки» говорится, что Каталина Берроа была первой женщиной-композитором, родившейся на Кубе.

Сочиняла разную музыку, включая духовную (литургическую) музыку, автор ряда песен, вальсов, гуарача (быстрый танец), гимнов, месс и др.

Избранные музыкальные сочинения 
 Песни
 La trinitaria, 1867
 Canción a Belisa y La Josefa, 1902
 Condenado, El talismán, La conciencia, La súplica, Rosa gentil, todas para voz y guitarra
 Guaracha de La Habana al Cerro, La cena del gato
 Marcha Conchita
 Духовная музыка
 Flores de mayo, para corno y piano
 La virgen de Cuba, para coro 
 Osalutaris, para voz y órgano 
 Salve a dos voces, para voz y órgano
 Vals Cecilia, para piano y banda 
 El negro Miguel y Las flores, para piano.

Примечания

Ссылки 
 Catalina Berroa, primera directora de orquesta en Cuba

Женщины-композиторы
Духовные композиторы
Академические музыканты Кубы
Пианистки Кубы
Органисты Кубы